Владимир Никифорович Плитин (род. , город Черемхово, нынеИркутская область, Российская Федерация) — украинский деятель, министр строительства Украинской ССР, вице-премьер-министр Украины. Действительный член Академии строительства Украины (с 1995), академик Технологической академии Украины.

Биография 
Трудовую деятельность начал в семнадцатилетнем возрасте помощником машиниста экскаватора Храмцовского разреза № 2 треста «Черемховуголь» Министерства угольной промышленности СССР, впоследствии год обучавшийся на курсах машинистов электротягача.

До 1958 проходил военную службу в городе Владивостоке на кораблях Военно-морского флота СССР. В июле 1958 года вернулся в город Черемхово, где в 1958—1960 годах работал электрослесарем Храмцовского разреза № 2 треста «Черемховуголь» Иркутской области.

В 1960—1962 гг. — слесарь завода железобетонных изделий треста «Черемховшахтострой» Министерства промышленного строительства СССР одновременно учился в техникуме. В 1962 году окончил горный техникум в городе Черемхово Иркутской области РСФСР.

В 1962—1964 г. — мастер смены, начальник цеха № 2 завода железобетонных изделий объединения «Черемховстройдеталь». В апреле 1964 — августе 1966 г. — главный инженер завода железобетонных изделий объединения «Черемховстройдеталь» Иркутской области. Член КПСС .

В августе 1966 — феврале 1968 г. — главный инженер комбината производственных предприятий Дрогобычского строительно-монтажного треста Львовской области Министерства промышленного строительства УССР. В феврале 1968—1969 г. — начальник строительного управления № 35 Дрогобычского строительно-монтажного треста Львовской области.

В 1969—1973 г. — заместитель управляющего треста «Дрогобычпромстрой» Львовской области.

В 1973 году без отрыва от производства окончил инженерно-строительный факультет Львовского политехнического института.

В 1973 году — феврале 1979 года — главный инженер, управляющий трестом «Дрогобычпромстрой» Львовской области.

В феврале 1979—1980 г. — заместитель начальника «Главльовпромстроя» Львовской области.

В 1980 году — мае 1986 года — начальник комбината «Хмельницкпромстрой» Хмельницкой области.

В мае 1986 — августе 1990 г. — начальник Главного управления, заместитель министра строительства УССР.

2 августа 1990 — 4 июня 1991 г. — Министр строительства Украинской ССР.

В июле 1991—1996 гг. — президент Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» .

6 июля 1994 года — 12 июня 1995 года — Вице-премьер-министр Украины по вопросам строительства.

С 1996 года — на пенсии в городе Киеве. Член Социалистической партии Украины .

Награды 
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почета»
 полный кавалер ордена «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ ст.)
 лауреат премии Совета Министров СССР
 заслуженный строитель Украинской ССР
 государственный служащий Украины 1-го ранга (18.06.1994)
 Орден Святого Дмитрия Солунского 4-й степени с присвоением титула «Воин ордена „Святой Дмитрий Солунский“» — за высокие достижения и заслуги перед украинским народом и Украинской Православной Церковью (2000)
 Орден святого равноапостольного князя Владимира Великой II степени (2003)
 Орден преподобного Нестора Летописца I степени (2004)

Примечания

Источники 
 Кто есть кто в Украине? — Киев, 1995.
 Плитин Владимир Никифорович

Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Члены Социалистической партии Украины
Заслуженные строители Украинской ССР
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Государственные служащие Украины
Члены КПСС
Вице-премьер-министры Украины
Родившиеся в Иркутской области
Персоналии по алфавиту
Кавалеры ордена Дружбы народов
Родившиеся в 1938 году
Родившиеся 31 декабря
Страницы с непроверенными переводами